Dadapan (Balong)
 Dadapan (Kabat)
 Dadapan (Ngronggot)
 Dadapan (Pringkuku)
 Dadapan (Sedan)
 Dadapan (Solokuro)
 Dadapan (Sumberejo)
 Dadapan (Wajak)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing